Bezirk Salzburg steht für:
 Salzburg, Statutarstadt mit Bezirksrang 
 Bezirk Salzburg-Umgebung, Landbezirkshauptmannschaft der Stadt